Лос Органос има више значења:

 Лос Органос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Органос (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Органос, Ла Глорија (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Органос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Органос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Органос, Лос Органос де Абахо (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Органос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Органос (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Органос (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Органос (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Органос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Органос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Органос (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Органос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Органос (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Органос (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Органос (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Органос (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Органос (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику